Å är en tätort i Meldals kommun, Trøndelag fylke i Norge. Å hade 321 invånare 1996. Det är den sydligaste av fyra tätorter i kommunen, de andra är Meldal, Løkken Verk och Storås. Å ligger vid floden Orkla, två kilometer från kommungränsen till Rennebu kommun.

Orter i Trøndelag fylke
Meldals kommun